Manuel Tamayo y Baus (Madrid, 16 de setembro de 1829 — 21 de junho de 1898), dramaturgo espanhol.

Dramaturgos da Espanha